Elena Ciamarra Cammarano – pittrice e pianista italiana
 Filippo Cammarano – commediografo e attore teatrale italiano
 Giuseppe Cammarano – pittore e docente italiano
 Lucia Cammarano – rugbista a 15 italiana
 Michele Cammarano – pittore e docente italiano
 Minna Cammarano – pittrice italiana
 Salvadore Cammarano – librettista italiano